Helliwell ist der Nachname von:

 David Helliwell (1935–1993), kanadischer Ruderer
 Ernest Halliwell (1864–1919), britischer Cricket-Spieler
 John Helliwell (* 1945), britischer Musiker
 John F. Helliwell (* 1937), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler
 John Brian Helliwell (1924–1992), britischer Mathematiker

 Robert A. Helliwell (1920–2011), US-amerikanischer Elektroingenieur und Geophysiker
 Wade Helliwell (* 1978), australische Basketball-Spieler

Heliwell bezeichnet auch

 Helliwell Hills, Gebirge im Viktorialand, Antarktika